

Geografia 
Fries – comune degli Stati Uniti in Virginia

Persone 
Elias Magnus Fries, micologo e botanico svedese (1794-1878)
Fritz Rudolf Fries, scrittore e traduttore tedesco (1935-  )
Hans Fries, pittore svizzero (1465 circa – ante 1523)
Jakob Friedrich Fries, filosofo e matematico tedesco (1773-1843)
Karl Theophil Fries, chimico tedesco (1875-1962)
Lorenz Fries, consigliere e crittografo tedesco (1489-1550)
Robert Elias Fries, botanico svedese (1876-1966)
Theodor Magnus Fries, botanico svedese (1832-1913)
Thore Christian Elias Fries, botanico svedese (1886-1930)
William Dale Fries jr., cantante statunitense

Personaggi immaginari 
Nora Fries, personaggio immaginario della DC Comics
Victor Fries, personaggio immaginario della DC Comics

Acronimi 
FRIES – Fast Rope Insertion Extraction System, tecnica per scendere con una fune